Reprezentacja Stanów Zjednoczonych w rugby 7 kobiet – zespół rugby 7, biorący udział w imieniu Stanów Zjednoczonych w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo tego kraju, mieszkający w nim, bądź kwalifikujący się ze względu na pochodzenie rodziców lub dziadków. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest USA Rugby, członek Rugby Americas North i World Rugby.

Turnieje

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w Pucharze Świata

Udział w World Rugby Women’s Sevens Series

Udział w igrzyskach panamerykańskich

Udział w RAN Women’s Sevens

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Reprezentacje Stanów Zjednoczonych w rugby union
Stany Zjednoczone